Dans la mythologie grecque, Astynoos (en grec ancien  / Astýnoos) est le fils de Phaéton, l'amant d'Aphrodite. Astynoos n'est cité que par le pseudo-Apollodore ; celui-ci ne donne pas le nom de sa mère, mais il est probable qu'il s'agisse d'Aphrodite puisque la déesse est la seule liaison connue de Phaéton.

Astynoos devient le père de Sandocos.

Notes 

Progéniture d'Aphrodite